Хуви́лес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 15 км². Население — 170 человек (на 2010 год). Расстояние — 114 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de Juviles realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Juviles en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Juviles en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Información de Juviles

Муниципалитеты Гранады